La Passante du Sans-Souci est le titre de plusieurs œuvres :

Littérature 
 La Passante du Sans-Souci, roman de Joseph Kessel paru en 1936.

Cinéma 
 La Passante du Sans-Souci, film français de Jacques Rouffio sorti en 1982.